Baerwind ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Baerwind (* 1966), deutscher Trompeter 
 Ernst Baerwind (1889–1954), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Rudi Baerwind (1910–1982), deutscher Maler